Budeč bezeichnet:
Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien; siehe Budeč u Dačic
Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien; siehe Budeč u Žďáru nad Sázavou
Ortsteil von Hněvkovice, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
Ortsteil von Úněšov, Okres Plzeň-sever, Tschechien
Burg bei Zákolany, Okres Kladno, Tschechien; siehe Budeč u Zákolan